Cité Fayçal steht für:

 Cité Fayçal (Guédiawaye), Stadtteil von Guédiawaye in Senegal
 Cité Fayçal (Niamey), Stadtviertel von Niamey in Niger